Мясниковка:

 Мясниковка — разъезд в Грязовецком районе Вологодской области.
 Мясниковка — населённый пункт в Гульрипшском муниципалитете Грузии (Абхазии).